Зинаида Гаглоева:
 Гаглоева, Зинаида Александровна (1915—1987) — осетинская актриса, народная артистка Грузинской ССР.
 Гаглоева, Зинаида Давыдовна (1922—2009) — профессор, доктор исторических наук, автор фундаментальных трудов по этнографии.